Die Communauté de communes Osartis Marquion ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Mai 2013 gegründet und umfasst 49 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vitry-en-Artois.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes Osartis und Communauté de communes de Marquion.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Rœux zur Communauté urbaine d’Arras.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Osartis Marquion
Gegründet 2013